Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Bettina Bunge che ha battuto in finale Barbara Potter 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)

 Bettina Bunge (Campionessa)
 Barbara Potter (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1982